De Volendammer Top 1000 is een hitlijst die eenmalig in 2013 werd samengesteld uit liedjes van Volendamse artiesten. De hitlijst werd door het publiek samengesteld die in juni van dat jaar vijftien stemmen per persoon kon uitbrengen. Het initiatief lag in handen van de RTV L.O.V.E. die ondersteuning kreeg van 16 Noord-Hollandse radio- en televisieomroepen, drie ondersteunende organisaties en verschillende sponsoren.

Op 26 juli werd voorlopig de top 5 bekendgemaakt en op 8 augustus de gehele Top 1000. Bij elkaar kwamen 420 artiesten en formaties in de lijst te staan, waaronder een aantal gelegenheidsduo's. Van The Cats, BZN, Jan Smit, 3JS en Nick & Simon, of (ex-)leden ervan, staan opgeteld honderden nummers in de lijst.

RTV L.O.V.E. ondernam het initiatief tot de lijst tijdens de verhuizing van de omroep naar een locatie in het voetbalstadion van FC Volendam, een samenloop van werkzaamheden die door het Noordhollands Dagblad werd omschreven als Volendammer Top 1000 wordt krachttoer. Deze snelle totstandkoming van de lijst is terug te zien in enkele doublures, met bijvoorbeeld zowel Anny Schilder & Demis Roussos als Demis Roussos & Anny Schilder met het lied Mon amour en de dubbele opname van A love like yours van The Cats.

Top 25 
De Top 25 uit de Volendammer Top 1000 was als volgt:
 Canyon - Mooi Volendam
 De Dekkerband - Volendammer volkslied
 The Cats - Lea
 The Cats - I walk through the fields
 Jan Smit - Laura
 Piet Veerman - Sailin' home
 Ut Oag Wil Oak Wet - Ikébunsnor
 3JS - De zomer voorbij
 The Cats - One way wind
 BZN - Mon amour
 Alles - Murdock 9-6182
 Nick & Simon - Pak maar m'n hand
 Nick & Simon - De soldaat
 Nick Schilder - Hallelujah
 Ut Oag Wil Oak Wet - Du koooning van du deijk
 Nick & Simon - Rosanne
 3JS - Watermensen
 Jan Smit - Als de morgen is gekomen
 The Cats - Marian
 Ut Oag Wil Oak Wet - Ut idialuh gat
 Thilly - Rode cabrio
 The Cats - Scarlet ribbons
 Canyon - Als ik maar bij jou ben
 Jan Smit - Als de nacht verdwijnt
 De Dekkerband - Lilly van Putten

Complete lijst 
De Top 1000 is (uitgevouwen) bovenaan de kolom te sorteren op alfabet:

Zie ook 
 Volendam Top 100 (2007)
 Palingsound
 Lijst van musici uit Edam-Volendam

Hitlijst